Castle Camps kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Castle Camps (ort), i Cambridgeshire,  
 Castle Camps (slott), tidigare slott i Castle Camps, Cambridgeshire